Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2017 () — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в венгерской столице Будапеште и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 24 по 30 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Люка Пуй (№ 17 в мире на тот момент). Французский теннисист смог подтвердить статус фаворита и выиграл первый розыгрыш турнира. В финале он обыграл теннисиста из квалификации Аляжа Бедене. В основной сетке турнира сыграли четыре представителя России и лучше из них выступил Андрей Кузнецов, вышедший в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержали четвёртые номера посева Брайан Бейкер и Никола Мектич.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Люка Пуй обыграл  Аляжа Бедене со счётом 6–3, 6–1.
 Пуй выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бедене сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Люка Пуй
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Аляж Бедене
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Брайан Бейкер /  Никола Мектич''' обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 7–6(2), 6–4.
 Бейкер и Мектич выиграли 2-й совместный парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Венгрии
 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Венгрия
Теннис
Апрель 2017 года
2017